Abbot steht für:

 Abbot (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Abbot (Mondkrater)
 Abbot (Rennwagen), ehemaliges britisches Formel-3-Team
 (17023) Abbott, Hauptgürtelasteroid
 FV433 Abbot SPG, britisches Militärfahrzeug

Abbot ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Abbot (Illinois), Pope County
 Abbot (Maine), Piscataquis County

im National Register of Historic Places gelistete Objekte:
 Abbot Hall, in Marblehead, Massachusetts, ID-Nr. 74000374
 Abbot House, in Nashua, New Hampshire, ID-Nr. 80000289
 Abbot Row, in Milwaukee, Wisconsin, ID-Nr. 83003402
 Abbot Tavern, in Andover, Massachusetts, ID-Nr. 82004810
 Abbot-Baker House, in Andover, Massachusetts, ID-Nr. 82004811
 Abbot-Battles House, in Andover, Massachusetts, ID-Nr. 82001905
 Abbot-Stinson House, in Andover, Massachusetts, ID-Nr. 90000190

Siehe auch:
 Abbot Creek
 Abbot Lake
 Abbott
 Mount Abbot